South Benton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Benton Township (Dallas County, Missouri)
 South Benton Township (Polk County, Missouri)